El Campeonato de Francia de Rugby 15 1949-50 fue la 51.ª edición del Campeonato francés de rugby.

El campeón del torneo fue el equipo de Castres quienes obtuvieron su segundo campeonato.

Desarrollo

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinal

Final

Véase también 
 Top 14

Referencias 

1950
Rugby en 1949
Rugby en 1950
Francia en 1949
Francia en 1950